Mystery Science Theater 3000 (televisieserie), een Amerikaanse cultfilmserie
Mystery Science Theater 3000 (internetserie), een animatieserie op internet bedacht door Best Brains, Inc.